Hom (vissperma)
Hom (Slovenië), een plaats in Slovenië
Høm (plaats), plaats in Denemarken
Høm (parochie), Denemarken